Jules Celma, instituteur, scénariste, réalisateur, acteur et écrivain français.
Stéfi Celma, actrice et chanteuse française.
Patronyme français